Pradella ima više značenja:
 Pradella, Bergamo
 Pradella, Brescia
 Pradella, Piacenza
 Pradella, Sondrio